Никли — топоним в Бангладеш:
 Никли — город на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Никли — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж. Образован в 1726 году. Административный центр — город Никли.